|-
|(97251)||1999 XX107|| align=right|15,7|| align=right|2,705|| align=right|0,246|| align=right|3,99|| align=right|4,447||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97252)||1999 XY107|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,013|| align=right|2,53|| align=right|4,163||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97253)||1999 XT108|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,165|| align=right|3,20|| align=right|4,290||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97254)||1999 XK112|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,137|| align=right|6,43|| align=right|4,700||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97255)||1999 XS114|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,177|| align=right|13,63|| align=right|4,096||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97256)||1999 XC115|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,125|| align=right|13,94|| align=right|4,132||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97257)||1999 XE115|| align=right|14,5|| align=right|1,936|| align=right|0,100|| align=right|24,37|| align=right|2,693||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97258)||1999 XD116|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,245|| align=right|5,47|| align=right|4,284||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97259)||1999 XF119|| align=right|16,4|| align=right|2,741|| align=right|0,148|| align=right|4,04|| align=right|4,538||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97260)||1999 XG119|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,236|| align=right|6,48|| align=right|4,575||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97261)||1999 XT119|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,114|| align=right|4,47|| align=right|4,601||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97262)||1999 XT121|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,154|| align=right|12,49|| align=right|4,430||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97263)||1999 XC122|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,079|| align=right|9,03|| align=right|4,210||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97264)||1999 XB125|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,229|| align=right|8,35|| align=right|4,524||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97265)||1999 XM125|| align=right|14,1|| align=right|2,968|| align=right|0,013|| align=right|10,51|| align=right|5,113||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97266)||1999 XS126|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,113|| align=right|13,57|| align=right|4,702||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97267)||1999 XC127|| align=right|15,0|| align=right|2,814|| align=right|0,101|| align=right|3,87|| align=right|4,720||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97268)||1999 XD127|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,291|| align=right|5,42|| align=right|4,197||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97269)||1999 XB130|| align=right|14,9|| align=right|2,689|| align=right|0,149|| align=right|14,02|| align=right|4,409||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97270)||1999 XK137|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,102|| align=right|7,57|| align=right|5,719||MBA||15. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97271)||1999 XJ139|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,036|| align=right|5,98|| align=right|4,561||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97272)||1999 XH140|| align=right|16,0|| align=right|2,938|| align=right|0,116|| align=right|3,12|| align=right|5,036||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97273)||1999 XZ140|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,124|| align=right|8,20|| align=right|5,397||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97274)||1999 XG142|| align=right|13,5|| align=right|2,667|| align=right|0,156|| align=right|31,44|| align=right|4,356||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97275)||1999 XT142|| align=right|13,2|| align=right|2,802|| align=right|0,045|| align=right|30,05|| align=right|4,690||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97276)||1999 XC143|| align=right|14,5|| align=right|2,483|| align=right|0,176|| align=right|4,87|| align=right|3,913||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97277)||1999 XJ144|| align=right|13,9|| align=right|2,723|| align=right|0,183|| align=right|13,53|| align=right|4,492||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97278)||1999 XM144|| align=right|13,5|| align=right|2,799|| align=right|0,214|| align=right|16,03|| align=right|4,681||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97279)||1999 XT144|| align=right|13,8|| align=right|3,182|| align=right|0,068|| align=right|18,19|| align=right|5,675||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97280)||1999 XZ150|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,281|| align=right|14,94|| align=right|4,335||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97281)||1999 XD151|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,180|| align=right|11,06|| align=right|4,550||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97282)||1999 XQ152|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,057|| align=right|6,08|| align=right|4,323||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97283)||1999 XH155|| align=right|14,9|| align=right|3,163|| align=right|0,148|| align=right|3,62|| align=right|5,625||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97284)||1999 XC159|| align=right|14,1|| align=right|2,863|| align=right|0,065|| align=right|10,53|| align=right|4,843||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97285)||1999 XE161|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,088|| align=right|11,38|| align=right|5,124||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97286)||1999 XF162|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,054|| align=right|13,91|| align=right|4,363||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97287)||1999 XP163|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,139|| align=right|13,66|| align=right|5,400||MBA||8. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97288)||1999 XM164|| align=right|13,4|| align=right|3,112|| align=right|0,187|| align=right|17,52|| align=right|5,488||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97289)||1999 XR165|| align=right|15,7|| align=right|1,919|| align=right|0,056|| align=right|17,54|| align=right|2,658||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97290)||1999 XK167|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,256|| align=right|9,10|| align=right|4,594||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97291)||1999 XL169|| align=right|14,5|| align=right|3,149|| align=right|0,112|| align=right|4,57|| align=right|5,587||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97292)||1999 XQ172|| align=right|14,9|| align=right|3,042|| align=right|0,066|| align=right|12,01|| align=right|5,306||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97293)||1999 XG175|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,100|| align=right|19,35|| align=right|5,789||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97294)||1999 XW177|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,082|| align=right|9,09|| align=right|5,456||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97295)||1999 XP178|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,155|| align=right|8,15|| align=right|4,659||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97296)||1999 XS179|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,132|| align=right|3,66|| align=right|5,622||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97297)||1999 XU180|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,174|| align=right|14,51|| align=right|5,605||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97298)||1999 XA181|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,119|| align=right|8,75|| align=right|4,695||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97299)||1999 XB181|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,190|| align=right|7,37|| align=right|4,693||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97300)||1999 XM183|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,230|| align=right|7,48|| align=right|4,684||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97301)||1999 XN186|| align=right|15,3|| align=right|2,780|| align=right|0,144|| align=right|5,04|| align=right|4,635||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97302)||1999 XS189|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,081|| align=right|5,63|| align=right|4,529||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97303)||1999 XL190|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,145|| align=right|6,81|| align=right|4,538||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97304)||1999 XQ190|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,054|| align=right|10,44|| align=right|5,475||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97305)||1999 XU191|| align=right|15,0|| align=right|3,083|| align=right|0,105|| align=right|7,69|| align=right|5,412||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97306)||1999 XH192|| align=right|15,6|| align=right|2,772|| align=right|0,169|| align=right|5,28|| align=right|4,615||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97307)||1999 XL192|| align=right|13,7|| align=right|3,142|| align=right|0,130|| align=right|16,97|| align=right|5,569||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97308)||1999 XT192|| align=right|15,1|| align=right|3,097|| align=right|0,104|| align=right|13,00|| align=right|5,450||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97309)||1999 XG196|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,210|| align=right|10,03|| align=right|4,571||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97310)||1999 XU197|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,175|| align=right|9,62|| align=right|5,490||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97311)||1999 XB198|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,088|| align=right|10,50|| align=right|4,217||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97312)||1999 XQ201|| align=right|15,1|| align=right|2,818|| align=right|0,184|| align=right|7,68|| align=right|4,729||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97313)||1999 XM206|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,106|| align=right|19,39|| align=right|5,600||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97314)||1999 XV206|| align=right|14,7|| align=right|2,878|| align=right|0,177|| align=right|15,38|| align=right|4,881||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97315)||1999 XA211|| align=right|14,9|| align=right|2,703|| align=right|0,115|| align=right|13,28|| align=right|4,444||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97316)||1999 XC212|| align=right|15,6|| align=right|3,004|| align=right|0,154|| align=right|11,31|| align=right|5,205||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97317)||1999 XS213|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,191|| align=right|14,70|| align=right|5,482||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97318)||1999 XW214|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,227|| align=right|8,45|| align=right|4,480||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97319)||1999 XH215|| align=right|13,1|| align=right|3,182|| align=right|0,024|| align=right|22,83|| align=right|5,674||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97320)||1999 XM219|| align=right|15,7|| align=right|2,875|| align=right|0,046|| align=right|3,12|| align=right|4,873||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97321)||1999 XO220|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,144|| align=right|13,99|| align=right|4,207||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97322)||1999 XQ231|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,231|| align=right|14,09|| align=right|5,187||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97323)||1999 XU232|| align=right|16,0|| align=right|3,165|| align=right|0,137|| align=right|1,22|| align=right|5,630||MBA||14. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97324)||1999 XE235|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,065|| align=right|10,96|| align=right|5,106||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97325)||1999 XM241|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,089|| align=right|10,62|| align=right|4,510||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97326)||1999 XN241|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,102|| align=right|13,97|| align=right|4,609||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97327)||1999 XZ241|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,118|| align=right|8,08|| align=right|4,562||MBA||13. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97328)||1999 XJ242|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,164|| align=right|12,87|| align=right|5,571||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97329)||1999 XO243|| align=right|13,4|| align=right|3,185|| align=right|0,194|| align=right|23,36|| align=right|5,683||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97330)||1999 XE245|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,147|| align=right|14,56|| align=right|5,159||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97331)||1999 XV245|| align=right|15,5|| align=right|2,995|| align=right|0,110|| align=right|11,51|| align=right|5,183||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97332)||1999 XN249|| align=right|14,5|| align=right|2,972|| align=right|0,116|| align=right|11,83|| align=right|5,123||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97333)||1999 XW256|| align=right|13,7|| align=right|3,119|| align=right|0,109|| align=right|28,52|| align=right|5,507||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97334)||1999 XY256|| align=right|14,1|| align=right|3,009|| align=right|0,027|| align=right|10,48|| align=right|5,219||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97335)||1999 YF|| align=right|16,3|| align=right|1,873|| align=right|0,084|| align=right|22,82|| align=right|2,564||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97336)||1999 YB1|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,258|| align=right|7,87|| align=right|3,434||MBA||16. december 1999||Grasslands||J. McGaha
|-
|(97337)||1999 YA3|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,211|| align=right|25,37|| align=right|4,433||MBA||17. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97338)||1999 YM12|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,079|| align=right|5,06|| align=right|5,496||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97339)||1999 YN14|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,147|| align=right|9,82|| align=right|5,370||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97340)||1999 YS27|| align=right|13,8|| align=right|2,657|| align=right|0,184|| align=right|14,89|| align=right|4,329||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97341)||2000 AU1|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,165|| align=right|6,56|| align=right|4,969||MBA||2. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97342)||2000 AH4|| align=right|15,1|| align=right|1,910|| align=right|0,089|| align=right|23,12|| align=right|2,639||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97343)||2000 AW6|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,086|| align=right|8,68|| align=right|4,244||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97344)||2000 AZ7|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,056|| align=right|16,49|| align=right|5,187||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97345)||2000 AO8|| align=right|14,2|| align=right|3,160|| align=right|0,182|| align=right|6,57|| align=right|5,616||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97346)||2000 AF10|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|12,55|| align=right|4,227||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97347)||2000 AX11|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,135|| align=right|1,10|| align=right|5,161||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97348)||2000 AB12|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,206|| align=right|3,24|| align=right|4,100||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97349)||2000 AM14|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,161|| align=right|1,23|| align=right|5,524||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97350)||2000 AT14|| align=right|15,2|| align=right|2,986|| align=right|0,135|| align=right|3,80|| align=right|5,159||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97351)||2000 AX18|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,124|| align=right|11,50|| align=right|5,390||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97352)||2000 AL21|| align=right|14,2|| align=right|3,013|| align=right|0,028|| align=right|13,70|| align=right|5,228||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97353)||2000 AE23|| align=right|13,8|| align=right|2,931|| align=right|0,051|| align=right|13,13|| align=right|5,016||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97354)||2000 AZ24|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,067|| align=right|7,50|| align=right|5,321||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97355)||2000 AX25|| align=right|14,0|| align=right|3,009|| align=right|0,061|| align=right|10,76|| align=right|5,220||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97356)||2000 AY27|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,012|| align=right|2,16|| align=right|4,878||MBA||5. januar 2000||Sormano||A. Testa; P. Chiavenna
|-
|(97357)||2000 AA29|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,062|| align=right|11,51|| align=right|5,338||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97358)||2000 AA30|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,054|| align=right|9,12|| align=right|5,134||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97359)||2000 AC32|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,072|| align=right|13,23|| align=right|5,670||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97360)||2000 AG32|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,108|| align=right|4,98|| align=right|5,633||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97361)||2000 AV32|| align=right|15,0|| align=right|2,874|| align=right|0,161|| align=right|2,08|| align=right|4,872||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97362)||2000 AR34|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,142|| align=right|16,47|| align=right|5,720||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97363)||2000 AS36|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,195|| align=right|0,95|| align=right|5,400||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97364)||2000 AZ42|| align=right|14,0|| align=right|2,527|| align=right|0,182|| align=right|17,77|| align=right|4,016||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97365)||2000 AB43|| align=right|13,8|| align=right|2,731|| align=right|0,248|| align=right|25,18|| align=right|4,513||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97366)||2000 AZ47|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,227|| align=right|9,33|| align=right|4,547||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97367)||2000 AS51|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,183|| align=right|6,93|| align=right|4,159||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97368)||2000 AG52|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,165|| align=right|12,33|| align=right|4,410||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97369)||2000 AF55|| align=right|14,3|| align=right|3,160|| align=right|0,115|| align=right|2,17|| align=right|5,616||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97370)||2000 AF58|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,067|| align=right|9,20|| align=right|5,615||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97371)||2000 AO58|| align=right|15,8|| align=right|2,172|| align=right|0,139|| align=right|4,04|| align=right|3,200||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97372)||2000 AB62|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,232|| align=right|2,50|| align=right|5,224||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97373)||2000 AE63|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,220|| align=right|9,59|| align=right|5,139||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97374)||2000 AS65|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,132|| align=right|8,44|| align=right|5,155||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97375)||2000 AX66|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,122|| align=right|10,35|| align=right|5,133||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97376)||2000 AF67|| align=right|14,5|| align=right|3,200|| align=right|0,140|| align=right|0,76|| align=right|5,723||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97377)||2000 AL67|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,063|| align=right|8,56|| align=right|5,156||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97378)||2000 AN67|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,075|| align=right|10,71|| align=right|5,150||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97379)||2000 AJ69|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,186|| align=right|17,87|| align=right|4,638||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97380)||2000 AR69|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,182|| align=right|17,10|| align=right|5,536||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97381)||2000 AO72|| align=right|14,5|| align=right|2,893|| align=right|0,102|| align=right|12,27|| align=right|4,921||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97382)||2000 AS72|| align=right|13,9|| align=right|2,751|| align=right|0,082|| align=right|12,94|| align=right|4,563||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97383)||2000 AJ76|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,154|| align=right|10,54|| align=right|5,348||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97384)||2000 AF82|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,092|| align=right|7,70|| align=right|5,422||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97385)||2000 AE85|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,099|| align=right|4,00|| align=right|5,633||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97386)||2000 AQ86|| align=right|14,6|| align=right|2,669|| align=right|0,127|| align=right|14,52|| align=right|4,361||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97387)||2000 AY88|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,098|| align=right|8,55|| align=right|5,385||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97388)||2000 AU90|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,111|| align=right|10,37|| align=right|4,608||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97389)||2000 AZ96|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,161|| align=right|15,18|| align=right|5,397||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97390)||2000 AD99|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,266|| align=right|3,99|| align=right|4,351||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97391)||2000 AZ100|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,270|| align=right|7,17|| align=right|4,162||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97392)||2000 AE101|| align=right|14,3|| align=right|2,707|| align=right|0,250|| align=right|13,81|| align=right|4,454||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97393)||2000 AK101|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,062|| align=right|15,12|| align=right|4,355||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97394)||2000 AR102|| align=right|13,9|| align=right|2,797|| align=right|0,074|| align=right|14,42|| align=right|4,676||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97395)||2000 AT102|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,198|| align=right|12,89|| align=right|4,364||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97396)||2000 AK103|| align=right|13,8|| align=right|2,988|| align=right|0,053|| align=right|11,87|| align=right|5,164||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97397)||2000 AG106|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,090|| align=right|12,65|| align=right|5,589||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97398)||2000 AR108|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,090|| align=right|8,51|| align=right|5,355||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97399)||2000 AR115|| align=right|13,1|| align=right|3,183|| align=right|0,137|| align=right|18,49|| align=right|5,679||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97400)||2000 AG124|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,164|| align=right|8,91|| align=right|4,695||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97401)||2000 AK124|| align=right|13,4|| align=right|3,143|| align=right|0,043|| align=right|23,16|| align=right|5,572||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97402)||2000 AQ128|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,125|| align=right|4,32|| align=right|5,709||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97403)||2000 AQ131|| align=right|14,3|| align=right|3,012|| align=right|0,095|| align=right|9,16|| align=right|5,225||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97404)||2000 AY131|| align=right|13,9|| align=right|3,128|| align=right|0,042|| align=right|17,10|| align=right|5,530||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97405)||2000 AW135|| align=right|14,9|| align=right|2,952|| align=right|0,067|| align=right|7,10|| align=right|5,071||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97406)||2000 AY135|| align=right|14,3|| align=right|3,264|| align=right|0,268|| align=right|2,04|| align=right|5,895||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97407)||2000 AU138|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,176|| align=right|4,87|| align=right|4,190||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97408)||2000 AV138|| align=right|14,2|| align=right|2,578|| align=right|0,085|| align=right|11,55|| align=right|4,137||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97409)||2000 AT139|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,138|| align=right|13,84|| align=right|4,077||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97410)||2000 AW148|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,297|| align=right|8,68|| align=right|4,552||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97411)||2000 AT151|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,176|| align=right|14,54|| align=right|4,418||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97412)||2000 AO153|| align=right|14,1|| align=right|2,655|| align=right|0,043|| align=right|21,26|| align=right|4,325||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97413)||2000 AZ153|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,039|| align=right|8,62|| align=right|5,528||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97414)||2000 AF154|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,040|| align=right|6,63|| align=right|4,666||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97415)||2000 AZ155|| align=right|15,9|| align=right|1,908|| align=right|0,060|| align=right|18,95|| align=right|2,636||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97416)||2000 AE161|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,113|| align=right|7,84|| align=right|5,650||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97417)||2000 AT161|| align=right|14,3|| align=right|2,748|| align=right|0,278|| align=right|9,48|| align=right|4,555||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97418)||2000 AK162|| align=right|14,8|| align=right|2,991|| align=right|0,120|| align=right|4,81|| align=right|5,173||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97419)||2000 AU168|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,076|| align=right|15,90|| align=right|4,376||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97420)||2000 AN169|| align=right|14,1|| align=right|2,883|| align=right|0,243|| align=right|14,03|| align=right|4,895||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97421)||2000 AK176|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,203|| align=right|7,23|| align=right|4,639||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97422)||2000 AO185|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,179|| align=right|10,28|| align=right|4,507||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97423)||2000 AE187|| align=right|14,5|| align=right|2,568|| align=right|0,125|| align=right|12,72|| align=right|4,114||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97424)||2000 AB191|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,174|| align=right|13,32|| align=right|4,418||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97425)||2000 AP192|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,249|| align=right|10,97|| align=right|4,654||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97426)||2000 AH194|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,112|| align=right|14,94|| align=right|5,733||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97427)||2000 AK199|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,098|| align=right|16,93|| align=right|4,067||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97428)||2000 AT199|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,225|| align=right|15,79|| align=right|4,304||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97429)||2000 AT201|| align=right|16,3|| align=right|1,920|| align=right|0,115|| align=right|23,80|| align=right|2,659||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97430)||2000 AZ202|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,205|| align=right|12,93|| align=right|5,663||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97431)||2000 AR204|| align=right|14,8|| align=right|2,865|| align=right|0,270|| align=right|15,40|| align=right|4,849||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97432)||2000 AG227|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,037|| align=right|19,78|| align=right|5,574||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97433)||2000 AP230|| align=right|14,3|| align=right|2,796|| align=right|0,114|| align=right|9,75|| align=right|4,674||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97434)||2000 AU234|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,098|| align=right|3,59|| align=right|5,698||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97435)||2000 AX235|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,079|| align=right|12,60|| align=right|5,176||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97436)||2000 AB238|| align=right|14,3|| align=right|2,666|| align=right|0,131|| align=right|14,62|| align=right|4,353||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97437)||2000 AR238|| align=right|14,0|| align=right|3,100|| align=right|0,143|| align=right|12,54|| align=right|5,458||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97438)||2000 AH244|| align=right|14,7|| align=right|2,698|| align=right|0,139|| align=right|13,13|| align=right|4,431||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97439)||2000 AF248|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,157|| align=right|14,09|| align=right|4,228||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97440)||2000 AW249|| align=right|14,8|| align=right|3,022|| align=right|0,029|| align=right|8,01|| align=right|5,252||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97441)||2000 BH2|| align=right|14,4|| align=right|3,201|| align=right|0,115|| align=right|3,00|| align=right|5,725||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97442)||2000 BF7|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,020|| align=right|11,34|| align=right|4,177||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97443)||2000 BD18|| align=right|14,5|| align=right|3,093|| align=right|0,108|| align=right|5,53|| align=right|5,438||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97444)||2000 BW20|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,184|| align=right|8,55|| align=right|3,525||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97445)||2000 BK21|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,049|| align=right|8,44|| align=right|5,145||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97446)||2000 BB27|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,041|| align=right|4,64|| align=right|4,640||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97447)||2000 BM30|| align=right|13,5|| align=right|3,093|| align=right|0,187|| align=right|17,45|| align=right|5,439||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97448)||2000 BW33|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,060|| align=right|8,87|| align=right|5,470||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(97449)||2000 BE39|| align=right|15,6|| align=right|2,915|| align=right|0,018|| align=right|0,95|| align=right|4,976||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97450)||2000 BE49|| align=right|15,6|| align=right|3,007|| align=right|0,255|| align=right|0,23|| align=right|5,215||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97451)||2000 CA|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,093|| align=right|13,33|| align=right|5,533||MBA||1. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(97452)||2000 CB8|| align=right|16,0|| align=right|1,979|| align=right|0,085|| align=right|16,90|| align=right|2,784||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97453)||2000 CG9|| align=right|14,3|| align=right|3,220|| align=right|0,076|| align=right|17,59|| align=right|5,778||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97454)||2000 CP9|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,078|| align=right|6,75|| align=right|4,707||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97455)||2000 CL13|| align=right|14,1|| align=right|3,232|| align=right|0,150|| align=right|1,26|| align=right|5,810||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97456)||2000 CU13|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,183|| align=right|5,51|| align=right|5,522||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97457)||2000 CV15|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,054|| align=right|4,60|| align=right|5,566||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97458)||2000 CC18|| align=right|14,7|| align=right|2,998|| align=right|0,202|| align=right|7,09|| align=right|5,190||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97459)||2000 CP19|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,044|| align=right|7,73|| align=right|5,257||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97460)||2000 CQ19|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,043|| align=right|6,94|| align=right|5,363||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97461)||2000 CZ19|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,152|| align=right|9,42|| align=right|5,368||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97462)||2000 CN22|| align=right|13,8|| align=right|3,028|| align=right|0,161|| align=right|9,78|| align=right|5,268||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97463)||2000 CU25|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,216|| align=right|11,68|| align=right|5,146||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97464)||2000 CH26|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,107|| align=right|3,88|| align=right|5,607||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97465)||2000 CX30|| align=right|15,0|| align=right|2,921|| align=right|0,201|| align=right|7,17|| align=right|4,990||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97466)||2000 CV31|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,068|| align=right|8,64|| align=right|5,445||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97467)||2000 CH33|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,183|| align=right|1,76|| align=right|5,622||MBA||5. februar 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(97468)||2000 CF37|| align=right|14,3|| align=right|3,051|| align=right|0,074|| align=right|3,63|| align=right|5,329||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97469)||2000 CT38|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,042|| align=right|9,54|| align=right|5,624||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97470)||2000 CY39|| align=right|15,8|| align=right|1,926|| align=right|0,060|| align=right|23,23|| align=right|2,672||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97471)||2000 CS40|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,115|| align=right|15,57|| align=right|5,424||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(97472)||2000 CB41|| align=right|15,2|| align=right|3,158|| align=right|0,167|| align=right|9,73|| align=right|5,612||MBA||6. februar 2000||Needville||Needville
|-
|(97473)||2000 CF46|| align=right|14,2|| align=right|2,984|| align=right|0,020|| align=right|9,31|| align=right|5,155||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97474)||2000 CX47|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,072|| align=right|10,23|| align=right|5,120||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97475)||2000 CP50|| align=right|15,4|| align=right|3,126|| align=right|0,212|| align=right|1,78|| align=right|5,526||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97476)||2000 CS51|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,242|| align=right|5,88|| align=right|5,430||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97477)||2000 CG52|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,181|| align=right|3,68|| align=right|5,365||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97478)||2000 CP53|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,019|| align=right|8,95|| align=right|5,132||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97479)||2000 CU56|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,100|| align=right|16,18|| align=right|5,635||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97480)||2000 CV58|| align=right|15,9|| align=right|1,900|| align=right|0,075|| align=right|18,27|| align=right|2,619||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97481)||2000 CF61|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,072|| align=right|10,02|| align=right|5,125||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97482)||2000 CC64|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,291|| align=right|13,85|| align=right|5,407||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97483)||2000 CU64|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,150|| align=right|9,36|| align=right|5,374||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97484)||2000 CC65|| align=right|15,1|| align=right|3,078|| align=right|0,133|| align=right|2,24|| align=right|5,399||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97485)||2000 CO66|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,176|| align=right|5,62|| align=right|4,085||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97486)||2000 CS70|| align=right|13,9|| align=right|2,955|| align=right|0,096|| align=right|13,75|| align=right|5,078||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97487)||2000 CS71|| align=right|13,6|| align=right|3,200|| align=right|0,055|| align=right|8,93|| align=right|5,723||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97488)||2000 CG76|| align=right|14,0|| align=right|3,200|| align=right|0,147|| align=right|21,45|| align=right|5,725||MBA||5. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97489)||2000 CQ76|| align=right|14,4|| align=right|3,205|| align=right|0,172|| align=right|1,91|| align=right|5,736||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97490)||2000 CU78|| align=right|15,4|| align=right|3,095|| align=right|0,095|| align=right|1,74|| align=right|5,444||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97491)||2000 CX79|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|1,28|| align=right|3,693||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97492)||2000 CG81|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,129|| align=right|0,98|| align=right|3,260||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97493)||2000 CU81|| align=right|15,1|| align=right|3,190|| align=right|0,107|| align=right|1,34|| align=right|5,696||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97494)||2000 CW81|| align=right|13,7|| align=right|3,140|| align=right|0,178|| align=right|6,05|| align=right|5,564||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97495)||2000 CL85|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,108|| align=right|5,82|| align=right|5,441||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97496)||2000 CU86|| align=right|13,3|| align=right|3,114|| align=right|0,066|| align=right|21,47|| align=right|5,494||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97497)||2000 CQ88|| align=right|16,2|| align=right|2,230|| align=right|0,075|| align=right|4,21|| align=right|3,329||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97498)||2000 CX89|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,102|| align=right|10,44|| align=right|5,415||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97499)||2000 CH90|| align=right|15,1|| align=right|2,992|| align=right|0,097|| align=right|2,71|| align=right|5,176||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97500)||2000 CY91|| align=right|14,5|| align=right|3,032|| align=right|0,192|| align=right|10,01|| align=right|5,279||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov